Kashi bezeichnet:

 die Stadt Varanasi (Benares) in Indien, in Zusammenhang damit:
 ein mittelalterliches Königreich, dessen Zentrum die Stadt Kashi war, siehe Benares (Staat)
 in der indischen Mythologie ein Königreich mit Hauptstadt Kashi, siehe Kashi (Mythologie)
 die Altstadt von Varanasi
 die kreisfreie Stadt Kaschgar (offiziell: Kaxgar) in Xinjiang, Volksrepublik China, siehe Kaschgar (Stadt)
 Japanische Süßigkeiten

Siehe auch:
 KASI